Björn Samuelsson kan syfta på
 Björn Samuelson (moderat), född 1951, arbetsmiljöexpert och moderatpolitiker från Lidingö
 Björn Samuelson (vänsterpartist), född 1951, vänsterpolitiker 
 Björn Samuelsson (jazzmusiker), född 1976, jazzmusiker